Die Abkürzung AXS steht für:
 AXS, frühere Name von Access (Band), japanische Band
 AXS GmbH, seit 1997 Teil von Bruker AXS, US-amerikanischer Hersteller von Röntgenanalysegeräten
 AXS (Ticket-Vertrieb), US-amerikanisches Dienstleistungsunternehmen
 AXS TV, US-amerikanischer Fernsehsender

AXS